Az 1981-es magyar női röplabdabajnokság a harminchatodik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok négy csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1. és 2. helyezettjei a többi csoport azonos helyezettjeivel egymás közt még három kört, a 3-4. helyezettjei pedig a többi csoportból jövőkkel egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (a csoportbeli pontokat magukkal vitték a csapatok). A bajnokságot tavasszal játszották le, utána áttértek az őszi-tavaszi rendszerre.

A bajnokság után a NIM SE (a bázisszerv Nehézipari Minisztérium megszűnése miatt) megszűnt, a röplabdacsapatot a Vasas vette át.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1981

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag